

En relation avec propriété 
 Possession, pouvoir de fait sur un bien ;
 une notion clé du mutualisme de Joseph Proudhon, qui oppose propriété capitaliste pour le profit à possession d'usage par une personne ou une communauté réels.

Anthropologie 
 Possession, situation au cours de laquelle une personne est considérée comme étant habitée par un être surnaturel (divinité, esprit, ancêtre, démon, etc.).

Jeu vidéo 
 Possession, jeu de stratégie/temps réel créé par Blitz Games.

Télévision 
 Possession, série télévisée australienne réalisée par Reg Watson en 1985.
 Possessions, mini-série télévisée franco-israélienne de Thomas Vincent en 2020.

Musique 
 Possession, fêtes techno parisiennes liées au mouvement LGBTQ+.

Cinéma 
 Possession, film britannique réalisé par Henry Edwards en 1919 ;
 Possession, film américain de 1921 ;
 Possession, film franco-allemand réalisé par Andrzej Żuławski en 1981 ;
 Possession, film canadien coréalisé par Michael Mazo et Lloyd A. Simandl en 1987 ;
 Possession, film américano-britannique réalisé par Neil LaBute en 2002 ;
 Possession, film américain réalisé par Joel Bergvall et Simon Sandquist en 2009 ;
 Possessions, film français réalisé par Éric Guirado en 2011 ;
 Possessions (Tsukumo), court métrage japonais réalisé par Shuhei Morita en 2012 ;
 Possession, film fantastique américain écrit et réalisé par Maria Pulera, en 2018.

Littérature 
 Possession, roman d'A. S. Byatt
 Possession, roman de Paul G. Tremblay

Notes et références 
 Xavier Vatin, Rites et musiques de possession à Bahia. Paris: L'Harmattan, 2005.

Voir aussi 
 Paroles, film de Ricardo Costa - entretiens avec Jean Rouch

Homonymie
Homonymie de titre